Wollenberg steht für:

 Wollenberg, Ortsteil der Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wollenberg (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wollenberg (Höhenland), Gemeindeteil des Ortsteils Wölsickendorf-Wollenberg der Gemeinde Höhenland, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Wollenberg (Rheinisches Schiefergebirge) (474 m), Berg im Rheinischen Schiefergebirge bei Lahntal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Wollenberg (Schwäbische Alb) (710,4 m), Berg in der Schwäbischen Alb bei Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bunker Wollenberg, Bunkeranlage bei Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Wollenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wollenberg (1874–1950/1951), deutscher Architekt
 Barbara Wollenberg (* 1964), deutsche Medizinerin
 Erich Wollenberg (1892–1973), deutscher Politiker (KPD)
 Ernst Wollenberg (1860–1946), deutscher Universitätsverwaltungsbeamter
 Friedrich Wilhelm Wollenberg (1921–2011), deutscher Germanist
 Hans Wollenberg (1893–1952), deutscher Filmkritiker, Filmtheoretiker und kurze Zeit auch Filmproduzent
 Jens-Paul Wollenberg (* 1952), deutscher Sänger, Dichter und Vortragskünstler
 Jörg Wollenberg (* 1937), deutscher Historiker und Autor
 Karl Wollenberg (1903–1958), deutscher Politiker (NSDAP)
 Loretta Wollenberg (* 1959), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Robert Wollenberg (1862–1942), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Wohlenberg
 Wolbergs
 Wollberg
 Wollenberger